Costa Verde kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Costa Verde (kust i Portugal), Porto, Póvoa de Varzim,

Spanien 

 Costa Verde (kust i Spanien), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar